La Industria de Chiclayo, een krant in Chiclayo in Peru
La Industria de Piura, een voormalige krant in Piura in Peru
La Industria de Trujillo, een krant in Trujillo in Peru